Kill Bill ist der Titel eines zweiteiligen Actionfilms von Quentin Tarantino, bestehend aus:

 Kill Bill – Volume 1 (2003)
 Kill Bill – Volume 2 (2004)